Instrumentalismus steht für:

 Instrumentalismus (Wissenschaftstheorie) 
 Instrumentalismus (Philosophie), eine weltanschauliche Philosophie die auf John Dewey zurückgeht